a linguagem de programação Turbo Basic
 terabyte, 1012 ou 240 bytes